Гипоспади́я — врожденная аномалия анатомического строения пениса у мужчин, при которой отверстие мочеиспускательного канала (меатус) может как находиться на своём нормальном месте («гипоспадия без гипоспадии»), так и быть смещено вниз по вентральной поверхности. Частота гипоспадии составляет от 1:150 до 1: 300 новорожденных мальчиков.

Формы 
В зависимости от расположения меатуса различают следующие формы гипоспадии: 

 головчатая (меатус на головке полового члена)
 венечная (меатус на венечной борозде)
 стволовая (меатус на стволе полового члена)
 пено-скротальная (меатус в пено-скротальном угле)
 мошоночная (меатус в области мошонки)
 промежностная (меатус в области промежности).

Хирургическое лечение 
Стандарт хирургического лечения гипоспадии:

 расположение меатуса на верхушке головки;
 свободное мочеиспускание широкой струей, направленной вперед и позволяющей мочиться стоя;
 физиологический внешний вид полового члена;
 отсутствие искривления и рубцов;
 сохранение чувствительности;
 удовлетворение результатами операции самого пациента и родителей.

Средний возраст проведения оперативного лечения от 6 месяцев до 2 лет.

См. также 
 Эписпадия

Примечания 

Аномалии развития репродуктивной системы
Андрологические заболевания
Интерсекс-вариации